Ко́рєнєв () — російське прізвище. Походить від слова «корінь».
 Корєнєв Володимир Борисович (1941) — радянський, російський актор. Народний артист Росії (1998).
 Коренєв В'ячеслав Федорович — український художник і педагог, один із засновників Вінницького краєзнавчого музею.
 Корєнєв Іоанникій Трохимович (помер 1680 або 1681) — диякон у Москві, композитор партесного співу.
 Корєнєв Олексій Олександрович (1927—1995) — радянський, російський кінорежисер і сценарист.

Корєнєва 
 Корєнєва Лідія Михайлівна (1885—1982) — російська, радянська актриса театру та німого кіно («Життя за життя» (1916), «Король Парижа» (1917) та ін.). Народна артистка РРФСР (1937).
 Корєнєва Олена Олексіївна (нар. 1953) — радянська, російська актриса театру і кіно, літератор.
 Агашкова-Корєнєва Ірина Георгіївна (нар. 1962) — Народна артистка Республіки Башкортостан.

Російські прізвища